

Bystré, città del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Bystré, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové

Bystré, comune del distretto di Vranov nad Topľou, nella regione di Prešov
Ratkovské Bystré, comune del distretto di Revúca, nella regione di Banská Bystrica
Rožňavské Bystré, comune del distretto di Rožňava, nella regione di Košice
Spišské Bystré, comune del distretto di Poprad, nella regione di Prešov